Чемпионат СНГ по мини-футболу проводился с 19 января по 12 марта 1992 года. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
  Дина (Москва)
  КСМ-24 (Москва)
  Строитель-УПИ (Екатеринбург)
  Менск (Минск)
  Нефтчи (Баку)
  Прихожане (Екатеринбург)
  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
  Сибиряк (Новосибирск)
  СКА (Ростов-на-Дону)
  Спартак (Москва)
  Строитель (Новоуральск)
  Химик (Кустанай)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Группа А 
19—23 января 1992 года, Ростов-на-Дону

Группа Б 
28 января — 1 февраля 1992 года, Екатеринбург

Финальный этап

За 1-6 места 
 1-й финальный тур — 26 февраля — 1 марта, Ростов-на-Дону
 2-й финальный тур — 8—12 марта, Москва

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1992.html
 http://www.dina.ru/docs.php?id=64

Международные соревнования по мини-футболу
Чемпионаты СНГ
Спорт в России в 1992 году